Футбольная Конференция 2003-04 — 25-й сезон Футбольной Конференции Англии. Сезон начался 9 августа 2003 года и завершился 24 апреля 2004 года, розыгрышем финала плей-офф. Этот сезон стал последним в Футбольной Конференции, когда она состояла из одного дивизиона. Со следующего сезона на расширилась на три дивизиона и стала состоять из Национальной, Северной и Южной Конференций.

В Футбольной Конференции играют как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Национальная Конференция является пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Футбольной Конференции и победитель плей-офф выходят в Футбольную лигу Англии.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Вышедшие команды
 Аккрингтон Стэнли
 Тамуорт

Вылетевшие команды
 Нанитон Таун
 Саутпорт
 Кеттеринг Таун

Турнирная таблица

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2003
Футбол в Англии в сезоне 2003/2004
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004